Zbignev, ou Zbigniew, Zbyhněv, Zbygněv, Zbyněk, Zbyňek, Spitihnew, Spytihněv est un nom slave, signifiant « celui qui se défait de sa colère ».

Spytihněv , duc de Bohême de 894 à 915
Spytihněv II Premysl, duc de Bohême de 1055 à 1061
Zbigniew de Pologne (après 1070 - vers 1112), duc de Mazovie

Prénom
Zbigniew Oleśnicki (1389-1455), premier cardinal polonais. 
Zbigniew Dłubak (1921-2005), théoricien de l'art, peintre et photographe.
Zbigniew Herbert (1924-1998), poète et dramaturge polonais. 
Zbyněk Brynych (1927-1995), réalisateur tchèque. 
Zbigniew Brzeziński (né en 1928), ancien conseiller de Jimmy Carter
Zbigniew Messner (1929), économiste et homme politique polonais.
Zbyněk Hejda (né en 1930), poète tchèque.  
Zbigniew Religa (né en 1938), cardiologue et homme politique polonais. 
Zbigniew Preisner (né en 1955), compositeur de musique de film polonais. 
Zbigniew Kaczmarek (né en 1962), footballeur polonais. 
Zbigniew Chlebowski, (né en 1964), économiste et homme politique polonais. 
Zbigniew Spruch (né en 1965), cycliste polonais
Zbigniew Ziobro (né en 1970), homme politique polonais. 
Zbigniew Zakrzewski, dit Zaki (né en 1981), footballeur polonais.

Homonymie de prénom